Деркач — украинская фамилия.

Известные носители 
 Деркач, Александр Ильич (1895—1969) — главный конструктор первого советского лампового супергетеродина «Дозор».
 Деркач, Анатолий Алексеевич (1944—2020) — российский психолог, академик РАО.
 
 
 
 Деркач, Виталий Павлович (1923—2012) — советский кибернетик.
 Деркач, Вячеслав Васильевич (род. 1976) — украинский биатлонист.
 Деркач, Георгий Иосифович (1846—1900) — российский театральный актёр, антрепренёр.
 Деркач, Дарья Сергеевна (род. 1993) — итальянская легкоатлетка украинского происхождения.
 Деркач, Игорь Степанович (род. 1963) — украинский государственный деятель.
 Деркач, Леонид Васильевич (1939—2022) — украинский государственный деятель, генерал армии.
 Деркач, Марина Ефимовна (1907—1987) — звеньевая колхоза, Герой Социалистического Труда.
 Деркач, Мария Демьяновна (1896—1972) — украинский советский литературовед, писатель, библиотекарь.
 
 
 Деркач, Сергей Петрович (род. 1966) — советский и российский футболист, тренер.
 Деркач, Таисия Михайловна (1939 — ?) — советская доярка, депутат Верховного Совета СССР.
 Деркач, Фёдор Григорьевич (1911—1944) — Герой Советского Союза.

См. также